Буталий — фамилия.

 Буталий, Дмитрий Иванович (род. 1976) — российский футболист.
 Буталий, Иван Николаевич (род. 1952) — советский футболист, российский футбольный тренер.